William Whitaker kan syfta på bland andra:

* William Whitaker (1548–1595), engelsk teolog
 William Whitaker (1836–1925), brittisk geolog